Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1946. godinu je osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Prvo su igrane republičke lige i kvalifikacije, te potom završnica na koju se plasiralo osam najuspješnijih klubova.

Završnica prvenstva 
Igrano u Beogradu jednostrukim liga-sustavom. Riječki Kvarner igrao je izvan konkurencije (prema rezultatima, bio bi prvi).

Republička prvenstva

Prvenstvo Hrvatske

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.

 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1946